Серебряко́во — деревня в Емельяновском районе Красноярского края России, входит в Частоостровский сельсовет.

География 
Расположена в центральной части Красноярского края, на реке Серебряковка в 36 км к востоку от посёлка Емельяново и в 30 км к северо-востоку от центра Красноярска (45 км по автодорогам).

Население

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Через деревню проходит автодорога, связывающая Енисейский тракт и село Частоостровское.

Примечания 

Населённые пункты Емельяновского района